Може означати:
  Куран — назва Корану арабською та деякими іншими мовами.
 Куран (комуна) () — коммуна у Франції.
 Куран (село) () — село у ґміні Посвентне (Білостоцький повіт, Підляське воєводство, Польща).
 Куран — назва области Дарваз на кордоні Таджикистану та Афґаністану у середньовіччі.
 Куран, Аптулла (Aptullah Kuran, 1927–2002) — турецький дослідник османської архітектури, засновник університету Богазічі (Boğaziçi University), перший президент університету Robert College.
 Куран, П'єр (Pierre Courant) — французький політик.
 Куран, Тимур (Timur Kuran, 1954-) — турецький економіст, професор в університету Д'юка (Duke University).
 Куран-ва-Мунджан (Kuran wa Munjan) — один из 29 районов провинции Бадахшан у Афґаністані
 Куран — персонаж у трагедії Віл'яма Шекспіра Король Лір.